Фред Хетцель (; родился 21 июля 1942 года, Вашингтон, Округ Колумбия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 

Играл на позиции лёгкого форварда и тяжёлого форварда. Учился в Колледже Дэвидсона, в 1965 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Сан-Франциско Уорриорз». Позже выступал за команды «Милуоки Бакс», «Цинциннати Роялз», «Филадельфия-76» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 6 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1966). Один раз включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA (1965), а также один раз — во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1964). Три года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southern (1963—1965). Всего за карьеру в НБА сыграл 416 игр, в которых набрал 4658 очков (в среднем 11,2 за игру), сделал 2444 подбора и 462 передачи.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Родившиеся в Вашингтоне
Выпускники Дэвидсонского колледжа